Palacio Real de Barcelona puede referirse a:

El Palacio Real Mayor de Barcelona, anteriormente Palacio Condal de los condes de Barcelona (originario del siglo X) y luego residencia de los reyes de la Corona de Aragón hasta el siglo XVI.
El Palacio Real Menor de Barcelona, segunda residencia de los reyes de la Corona de Aragón.
El Palacio del Virrey, residencia de los virreyes de Cataluña y Palacio Real entre 1844 y 1875.
El Ayuntamiento de Barcelona, residencia de la familia real española durante la Exposición Universal de 1888.
El Palacio Real de Pedralbes, residencia real entre 1924 y 1931. 
El Palacete Albéniz, residencia de la familia real desde 1971.